Бумеранг — многозначное слово.

 Бумеранг — разновидность деревянной метательной палицы. В прошлом — боевое и охотничье оружие.
 Бумеранг — активный подводный вулкан в 18 километрах от острова Амстердам, Индийский океан.
 «Бумеранг» — российская перспективная колёсная платформа средней весовой категории.
 «Бумеранг» — группа электронной музыки, работавшая под руководством Ю. Богданова.
 «Бумеранг» — алма-атинский джаз-ансамбль, 1970—1990-е годы.
 «Бумеранг» — локатор выстрела, разработанный американским агентством DARPA и компанией BBN Technologies.
 «Бумеранг» — третий сольный альбом российского рэп-исполнителя Кравц’a.
 Туманность Бумеранг

Кинематограф 
 «Бумеранг» — турецкий фильм 1947 года.
 «Бумеранг!» — американский фильм-нуар 1947 года.
 «Бумеранг» — польский фильм 1966 года.
 «Бумеранг» — советский фильм 1980 года.
 «Бумеранг» — американский фильм 1992 года.
 «Бумеранг» — чешский фильм 1996 год.
 «Бумеранг» — российский фильм 2007 года.
 «Бумеранг» — российский фильм 2008 года.
 «Бумеранг» — французский фильм 2014 года.
 «БУМЕРанг» — российский фильм 2021 года.

Топоним 
 Бумеранг — река, правый приток р. Эльги, координаты 64°31'	138°26’.
 Бумеранг — ручей, правый приток р. Дяпканнга, координаты 59°57'	137°59’.
 Бумеранг — ручей, левый приток р. Тирех-Юрях, координаты 63°14'	140°31’.
 Бумеранг — река, левый приток р. Куккан, координаты 63°41'	136°51’.

См. также 
 Boomerang
 Эффект бумеранга

Примечания